Каталіна:

Каталіна — комуна повіті Ковасна в Румунії
 Каталіна — село у повіті Ковасна в Румунії

Каталіна — статистично обумовлена місцевість в окрузі Піма, штат Аризона, США

Астрономія
C/1999 F1 (Каталіна) — довгоперіодична комета, що має один з найбільших періодів обертання навколо Сонця.
C/2013 US10 (Каталіна) — одна з гіперболічних довгоперіодичних комет.